Pelle Prestberg (né le  à Karlstad en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois. Il évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || IFK Munkfors || Division 2
|| 3 || 0 || 3 || 3 || 2 || || || || ||
|-
| 1991-1992 || IFK Munkfors || Division 2
|| 26 || 6 || 10 || 16 || 18 || || || || ||
|-
| 1992-1993 || IFK Munkfors || Division 2
|| 36 || 8 || 8 || 16 || 20 || || || || ||
|-
| 1993-1994 || Sunne IK || Division 1
|| 32 || 8 || 6 || 14 || 16 || || || || ||
|-
| 1994-1995 || IFK Munkfors || Division 1
|| 37 || 13 || 9 || 22 || 44 || || || || ||
|-
| 1995-1996 || IFK Munkfors || Division 1
|| 30 || 20 || 11 || 31 || 32 || || || || ||
|-
| 1996-1997 || IFK Munkfors || Division 1
|| 32 || 28 || 10 || 38 || 50 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || Färjestad BK || SHL
|| 45 || 29 || 15 || 44 || 22 || 12 || 9 || 2 || 11 || 8
|-
| 1998-1999 || Färjestad BK || SHL
|| 48 || 18  || 15  || 33  || 28  || 4 || 0 || 1 || 4 || 0
|-
| 1999-2000 || Färjestad BK || SHL
|| 48 || 13 || 9 || 22 || 26  || 7 || 1 || 1 || 2 || 18
|-
| 2000-2001 || Frölunda HC || SHL
|| 50 || 14  || 9  || 22  || 26  || 5 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2001-2002 || Frölunda HC || SHL
|| 50 || 14 || 11 || 25 || 28 || 10 || 5 || 0 || 5 || 12 
|-
| 2002-2003 || Färjestad BK || SHL
|| 45 || 12 || 6 || 18 || 26 || 14 || 5 || 1 || 6 || 8
|-
| 2003-2004 || Färjestad BK || SHL
|| 50 || 22 || 23 || 45 || 50 || 12 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
| 2004-2005  || Färjestad BK || SHL
|| 49 || 21 || 14 || 35 || 48 || 15 || 3 || 2 || 5 || 12 
|-
| 2005-2006 || Färjestad BK || SHL
|| 44 || 10 || 10 || 20 || 26 || 18 || 5 || 8 || 13 || 8
|-
| 2006-2007 || Färjestad BK || SHL
|| 54 || 19 || 29 || 48 || 38 || 8 || 3 || 3 || 6 || 16
|-
| 2007-2008 || Färjestad BK || SHL
|| 54 || 26 || 12 || 38 || 34 || 11 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 2008-2009 || Leksands IF || Allsvenskan
|| 39 || 30 || 31 || 61 || 47 || 6 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| 2009-2010 || Leksands IF || Allsvenskan
|| 52 || 30 || 31 || 61 || 32 || 10 || 5 || 8 || 13 || 4
|-
| 2010-2011 || Färjestad BK || SHL
|| 48 || 10 || 26 || 36 || 12 || 14 || 4 || 0 || 4 || 4
|-
| 2011-2012 || Leksands IF || Allsvenskan
|| 31 || 9 || 6 || 15 || 10 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Leksands IF || Allsvenskan
|| 10 || 1 || 2 || 3 || 0 || 9 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2013-2014 || Färjestad BK || SHL
|| 9 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || ||

Références 

Naissance en février 1975
Naissance à Karlstad
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Leksands IF
Attaquant de hockey sur glace